De Coppa Italia 2019–2020 was de 73e editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 78 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 3 augustus 2019 en eindigde op 17 juni 2020 met de finale in het Olympisch Stadion in Rome. De winnaar ontving een ticket voor de groepsfase van de Europa League 2020/21 en kwalificeerde zich voor de Supercoppa 2020. Titelverdediger Lazio Roma strandde in de kwartfinale tegen Napoli. Door de uitbraak van COVID-19 werden de returns van de halve finale en de finale zelf uitgesteld en verplaatst naar juni.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Serie A 2019/20
 Serie B 2019/20

Bekervoetbal 2019/20
2020